Talarico ist der Familienname folgender Personen:

 Rita Talarico (geb. 1941), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Vincenzo Talarico (1909–1972), italienischer Drehbuchautor und Schauspieler